Урбар (Кобленц) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Урбар (Рейн-Хунсрюк) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.